Dan Sai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Loei, Thailanda, cu o populație de 49.270 de locuitori și o suprafață de 1.732,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Amphoe în provincia Loei